

Persone 
Rodelinda – regina dei Longobardi nel VI secolo (moglie di Audoino e madre di Alboino);
Rodelinda – regina dei Longobardi nel VII secolo (moglie di Pertarito e madre di Cuniperto).

Altro 
Rodelinda o Rodelinda, regina de' Langobardi – opera di Georg Friedrich Händel ispirata alle vicende della sovrana del VII secolo.

Altri progetti